Dom na Mali planini je lahko:

 Črnuški dom na Mali planini (1526 m)
 Domžalski dom na Mali planini (1534 m)
 Jarški dom na Mali planini (1520 m)